Tscherkassow, weibliche Form Tscherkassowa, ( und ;  und ) ist der Name von

 Alla Tscherkassowa (* 1989), ukrainische Ringerin
 Andrei Gennadjewitsch Tscherkassow (* 1970), russischer Tennisspieler
 Jewgeni Jewgenjewitsch Tscherkassow (1930–2013), russischer Sportschütze

 Mokei Romanowitsch Tscherkassow (um 1670–1731), russischer Schiffbauer
 Nikolai Konstantinowitsch Tscherkassow (1903–1966), russischer Schauspieler
 Pjotr Petrowitsch Tscherkassow (* 1946), sowjetisch-russischer Historiker
 Sergei Wiktorowitsch Tscherkassow (* 1971), russischer Mikrobiologe
 Swetlana Sergejewna Tscherkassowa (* 1978), russische Mittelstreckenläuferin
 Walentina Wladimirowna Tscherkassowa (* 1958), sowjetische Sportschützin
 Weronika Anatoljewna Tscherkassowa, weißrussisch Weranika Tscharkassawa (1959–2004), weißrussische Journalistin
 Wladimir Tscherkassow (* 1941), sowjetischer Radrennfahrer
 Wladimir Kusmitsch Tscherkassow (* 1946), russischer Chemiker

Cherkasov steht für:
 (4053) Cherkasov, nach Nikolai Tscherkassow benannter Asteroid